Axé (candomblé) — termo religioso
 Axé (gênero musical) — gênero musical brasileiro
 Axé (bebida) — bebida